Burjassot kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burjassot (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Burjassot (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar